Schatten der Helden bezeichnet:

 Schatten der Helden (Drama), Dokumentardrama von Robert Ardrey (1958)
 Schatten der Helden (Film), deutsches Fernsehspiel, Verfilmung des Dramas von Ardrey (1960)